Filipovtsi peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Филиповци) :
Filipovtsi, village bulgare de l'obchtina de Tran, situé dans l'oblast de Pernik ;
Filipovtsi, quartier (complex residentiel) de la ville de Sofia, rattaché au raion (« arrondissement municipal ») de Lyoulin, dans la Stolitchna obchtina de l'oblast de Sofia-Grad ;
en macédonien (le nom étant écrit Филиповци) :
Filipovtsi, village de la municipalité de Kratovo.